Keyes kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Keyes (Californië)
Keyes (Oklahoma)